Jérémy Chardy e Fabrice Martin erano i detentori del titolo, ma Chardy ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo, mentre Martin ha partecipato al concomitante torneo di Brisbane.

Oliver Marach e Mate Pavić hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Jamie Murray e Bruno Soares con il punteggio di 6–2, 7–66.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (finale)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (campioni)

 Feliciano López /  Rajeev Ram (semifinale)
 Ivan Dodig /  Fernando Verdasco (quarti di finale)

Wildcard 

  Malek Jaziri /  Mousa Shanan Zayed (primo turno)

 Tuna Altuna /  Elias Ymer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2018